Sabaudia – comune italiano del Lazio
 Sabaudia – comune brasiliano del Paranà
 Sabaudia – località della Polonia
 Sabaudia ovvero Sapaudia – antica regione d'Europa